Jakob Rosenhain (1813-1894), een Duits componist, pianist en muziekpedagoog
Johann Georg Rosenhain (1816-1887), een Duits wiskundige